684 км, 684-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 684 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 927092
 684 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Чувашская Республика). Код 248177
 684 км — пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 655530

  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Черниговская область). Код 429318